Grand Island kan avse:

Geografi

USA 
 Grand Island, Nebraska
 Grand Island, New York